Эстерлен () — немецкая фамилия.

Известные носители:

  (1819-1893) — немецкий юрист и политик.
  (1911-1994) — немецкий архитектор и преподаватель университета.
 Эстерлен, Фридрих (1812—1877) — немецкий медик. 
   (1874-1953) — немецкий инженер.